Rio Manguaba - curso d'água do estado de Alagoas, Brasil.
 Lagoa Manguaba - laguna do estado de Alagoas, Brasil.
 Pilar (Alagoas) - antiga denominação do município do Pilar, Alagoas.

Ver também
 Mangaba